Il campionato europeo di pallavolo maschile è una competizione pallavolistica per squadre nazionali europee, organizzata con cadenza biennale dalla CEV.

Edizioni

Medagliere

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni